L'oxycalcioroméite è un minerale del gruppo della roméite.

Morfologia

Origine e giacitura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)